Longdale bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Longdale (Florida)
 Longdale (Oklahoma)
 Longdale (Virginia)
 Longdale (West Virginia)

im Vereinigten Königreich:
 Longdale (Cumbria), England